Омар Мустафа аль-Мунтазир ()  (родился в 1939 году; умер 23 января 2001 года) - Генеральный секретарь Высшего Народного Комитета Ливии (премьер-министр) с 1 марта 1987 года по 7 октября 1990 года и министр иностранных дел Ливии с 1992 по 2000 годы.

Премьер-министры Ливии
Родившиеся в 1939 году
Умершие в 2001 году
Политики Ливии
Министры иностранных дел Ливии